Јамхил има више значења:
 Округ Јамхил (Орегон)
 Јамхил (Орегон)